Села:
 Грушів — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Грушів — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Грушів — Київська область, Обухівський район
 Грушів — Львівська область, Дрогобицький район
 Грушів — Львівська область, Яворівський район